Separatyści, Konfederacja Systemów Niezależnych (ang. Confederacy of Independent Systems, CIS) – stronnictwo polityczne i wojskowe w fikcyjnym świecie Gwiezdnych wojen, zmierzające do uzyskania niezależności od władz Republiki Galaktycznej. Ich przywódcą był Hrabia Dooku, a po jego śmierci Generał Grievous.

Ruch separatystyczny powstał z inspiracji Lorda Sithów Dartha Sidiousa jako jedno z narzędzi w jego długofalowym planie obalenia Republiki i zniszczenia Zakonu Jedi. Oficjalnym przywódcą CIS został Dooku, a głównymi jej członkami – organizacje kupieckie i finansowe, które postrzegały możliwość obalenia władzy Senatu Republiki jako okazję do prowadzenia niczym nie ograniczonego handlu, w tym wprowadzania monopoli i działalności kartelowej. Aby zdobyć poparcie dla swoich celów, organizacje te głosiły hasła wyzwolenia ludności Galaktyki spod kontroli skorumpowanej władzy.

W walce separatyści posługiwali się prywatnymi armiami oraz armią droidów bojowych, a także oddziałami droideków. 

Federacja Handlowa – kontroluje frachtowce, porty i stacje przesiadkowe na wszystkich galaktycznych szlakach handlowych. Wspiera ją armia droidów bojowych działających pod przykrywką zabezpieczenia szlaków handlowych. Wyżsi urzędnicy brutalnie wykorzystujący swą władze wydają się nietykalni.

InterGalaktyczny Klan Bankowy – ma swoją siedzibę na Muunilinst. To potężny klan, którym kieruje kilka starych rodzin bankowców. Jego ostrożny przewodniczący San Hill spogląda na wszystko z finansowego punktu widzenia i wspiera obie strony konfliktu.

Gildia Kupiecka – stara się kontrolować korporacje zajmujące się wydobyciem surowców. Coraz częściej też wymusza opłaty za ochronę, posługując się do tego prywatną armią. Gildia osiąga maksymalny zysk, nie dopuszczając do rozwijania się alternatywnych technologii, a także przekupując urzędników i senatorów, by taryfami kontrolowali rynek.

Sojusz Korporacyjny – to ciało przedstawicielskie głównych potęg handlowych galaktyki. Jako głowa największej korporacji Passel Argente zajmuje fotel prezesa Sojuszu.

Unia Technokratyczna – to organizacja kierowana przez Wata Tambora. Zapewniają Separatystom nowe technologie.

Najważniejsi członkowie 
 Federacja Handlowa – wicekról Nute Gunray
 Gildia Kupiecka – Shu Mai
 Sojusz Korporacyjny – Passel Argente
 Unia Technokratyczna – Wat Tambor
 InterGalaktyczny Klan Bankowy - San Hill
 Quarreńska Liga Izolacjonistyczna – Tikkes

Ważną rolę odgrywał również arcyksiążę plantety Geonosis – Poggle the Lesser (inaczej: Poggle Mniejszy).

Armie Separatystów:

Federacja - statek Federacji Handlowej. Wielkich frachtowców federacji typu Lucrehulk nie zaprojektowano do lądowań, jednak statki główne mogą się odłączyć i same zejść do lądowania. Uzbrojenie: 42 poczwórne działa laserowe (wersja sprzed Wojen Klonów); 185 poczwórnych dział laserowych, 520 dział laserowych, 51 turbolaserów (wersja z okresu Wojen Klonów), tysiące droidów bojowych. Federacja posiadała również bezzałogowe myśliwce typu Vulture.

Sojusz - roboczołgi sojuszu Korporacyjnego. Gdy należące do Sojuszu korporacje stają wobec sprzeciwu, wtedy te ślimakopodobne maszyny wkraczają do akcji. Można zobaczyć je podczas bitwy na Kashyyyk.

Gildia - karłowate roboty pająki. Armia robotów należąca do gildii została zbudowana z myślą o przemieszczaniu się po bezdrożach. Te mordercze roboty nękają wszystkich, którzy prowadzą własne operacje i nie chcą opłacać ochrony. Armie robotów pająków pojawiły się w bitwie na Geonosis.

Klan Bankowy - roboty-wyrzutnie. Błyskawicznie wkraczają do akcji, by zniechęcić tych, którzy mogliby próbować zlekceważyć zobowiązania wobec Klanu. Mordercze wyrzutnie pocisków posyłają w powietrze „ostatnie zawiadomienia”. Zobaczyć je można w bitwie na Geonosis do tego dołącza jeszcze Galaktyczna fregata. Podobnie jak inne jednostki wchodzące w skład prywatnej armii Intergalaktycznego Klanu Bankowego fregata typu Munificent została stworzona z myślą o zabezpieczaniu interesów, ściąganiu długów i zdobywaniu nowych klientów. Liczący 825 metrów długości okręt był owocem szczytowej paranoi najwyższych członków Klanu i wyrazem ich obaw przed piratami oraz Republiką, która czyhała na ich pieniądze. Pojawiła się w bitwie pod Coruscant. Uzbrojenie: 2 ciężkie działa turbolaserowe, 26 podwójnych turbolaserów, 20 lekkich turbolaserów, 38 dział laserowych, 2 działa jonowe.

Unia Technokratyczna - ma w zanadrzu olbrzymie ilości superdroidów bojowych. W posiadanie wchodzą także promy, które można zobaczyć w bitwie na Geonosis.

W Epizodzie I Federacja Handlowa dokonała inwazji na planetę Naboo rządzoną wówczas przez królową Amidalę, którą wówczas porwali. Jednak jej inwazja ostatecznie zakończyła się klęską i w konsekwencji procesem wicekróla Nute’a Gunraya

W Epizodzie II, CIS, po zleceniu przez Gunraya zamachu na królową Amidalę, rozpoczyna długoletnie Wojny klonów bitwą z rycerzami Jedi i oddziałami Republiki w pobliżu swojej bazy na Geonosis, doprowadzając do śmierci wielu rycerzy Jedi.

W Epizodzie III przywódcy Separatystów, w tym Nute Gunray, Wat Tambor, Shu Mai, Poggle Mniejszy i San Hill po śmierci hrabiego Dooku zostali przerzuceni przez generała Grievousa na planetę Mustafar. Tam zostali później zabici przez Dartha Vadera na rozkaz Imperatora Palpatine’a, dla którego separatyści przestali już być potrzebni.

Linki zewnętrzne 
 
 

Organizacje ze świata Gwiezdnych wojen